У́лица Степа́нова — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Степанова — улица в Березниках.
 Улица Степанова — улица в Вичуге.
 Улица Степанова — улица в Воронеже.
 Улица Степанова — улица в Иванове.
 Улица Олега Степанова — улица в Серпухове.
 Улица Н.Степанова — улица в Кемерове.
 Улица Арсения Степанова — улица в Твери.
 Улица Степанова — улица в Туле.

Украина 
 Улица Степанова — улица в Кропивницком.

См. также 
 Переулок Степанова (Ульяновск)